Вшестари могу бити:

 Вшестари (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Вшестари (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република